Tampa Bay Rays, club de beisbol de la ciutat de St. Petersburg, als Estats Units
 Tampa Bay Rowdies, club de futbol de la ciutat de St. Petersburg, als Estats Units
 Teenage Bottlerocket, banda de pop punk dels Estats Units
 This Beautiful Republic, grup de rock cristià dels Estats Units
 The Barcelona Review, revista digital literària editada a Barcelona
 To be Read, video utilitzat pels youtubers per recomanar llibres
 Trypanosoma brucei rhodesiense, paràsit responsable de la tripanosomosi africana
 TBR21 (de l'acrònim en anglès Technical Basis for Regulation), norma europea de telecomunicacions publicada per l'ETSI
 Tonatge Brut Registrat, mesura del volum intern d'un vaixell